Live in Concert –  album di Ray Charles del 1965
 Live in Concert –  album dei Nazareth del 1973
 Live in Concert –  album degli UFO del 1974
 Live in Concert –  album di George Benson del 1984
 Live in Concert –  album dei 2 Live Crew del 1990
 Live in Concert –  album di Leonard Cohen del 1994
 Live in Concert –  album dei The Bothy Band del 1995
 Live in Concert –  album di Lou Reed del 1996
 Live in Concert –  album di Barrington Levy del 1996
 Live in Concert –  album di Natalie Merchant del 1999
 Live in Concert –  DVD di John Miles del 2002
 Live in Concert –  album di Clark Terry del 2002
 Live in Concert – EP di Wiz Khalifa e Curren$y del 2013